Van den Berg je nizozemské toponymické příjmení, které znamená „z hory/svahu“, k roku 2007 to bylo čtvrté nejčastější příjmení v Nizozemsku (v tom varianty Van de Berg, Van der Berg, Van den Berge, Van den Bergh, Van den Berghe a Van den Berghen). Častá anglicizovaná forma je Vandenberg. 

 Adje van den Berg (* 1954), nizozemský malíř a kytarista
 Lodewijk van den Berg (1932–2022), americký astronaut nizozemského původu
 Marijn van den Berg (* 1999), nizozemský silniční cyklista